Назяр () — село Агрызского района Республики Татарстан. Входит в состав Терсинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от антропонима «Наҗар».

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Предкамье, при впадении реки Назарка в реку Иж, у границы с Удмуртией. Расстояние до районного центра, города Агрыза составляет 27 км (по автодорогам 32 км) на север, до центра поселения, села Терси —7 км на северо-запад, до ближайшего населённого пункта, деревни Чишма — 2 км на северо-запад.

История 
Известно с 1646 года как владение помещиков Яушевых. В источниках XVII — начала XVIII века упоминается также под названием Назярбаш.

До 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, сапожным промыслом, заготовкой леса, сплавом плотов, изготовлением тарантасов. 

По II ревизии 1748 года в деревне было 23 ревизских души ясачных татар, она принадлежала Арской дороге. Во второй четверти XVIII века перешло в собственность рода Тевкелевых, в XIX веке принадлежало дворянам Алкиным, Муратовым, князьям Чанышевым. Жители принимали активное участие в Терсинских восстаниях и Пугачёвском бунте. 

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённое сельцо Назяры 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при реке Иж, расположенная в 90 верстах от уездного города Елабуга. В сельце насчитывалось 50 дворов и проживало 395 человек (200 мужчин и 195 женщин), была мечеть.

В 1887 году в сельце Назяры Терсинской волости Елабужского уезда проживало 363 человека (197 мужчин, 166 женщин) бывших помещичьих крестьян в 85 дворах, а также 50 человек (24 мужчины, 26 женщин) государственных крестьян в 12 дворах. Все они были татарами. Земельный надел сельца составлял 727,6 десятины, у жителей имелось 104 лошади (из них 82 рабочих), 65 коров и 318 единиц мелкого скота (овец, свиней и коз). 116 человек занимались местными промыслами (в том числе 30 извозчиков брёвен), 36 человек — отхожими промыслами в основном в своем уезде (из них 11 корьевщиков). Грамотных и учащихся не было.

По переписи 1897 года в селе Назары проживало 530 человек (281 мужчина, 249 женщин), все магометане.

В 1905 году в деревне Назяры проживало 585 человек (317 мужчин, 270 женщин) в 103 дворах.

В начале XX века здесь имелись мечеть, медресе, земская русско-татарская школа. 

Перед 1919 годом село входило в Кучуковскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 года — Казанской, с 1920 года — Вятской губерний.
С июня 1921 года в составе Елабужского, с декабря 1921 года — Агрызского кантона ТАССР, с 1924 — в составе Елабужского кантона, с 1927 года — в составе Агрызского района (в 1948 году — единственный населённый пункт Назярского сельсовета, с 1 февраля 1963 года по 4 марта 1964 года — в Елабужском сельском районе).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 100 %.

Экономика 
В селе работает ООО «Назяр». Жители занимаются полеводством, животноводством.

Инфраструктура 
Имеются фельдшерский пункт, магазин. До недавнего времени действовал клуб. Из производств имеется пилорама, ферма КРС, машинно-тракторный парк, недействующий зерноток. Неподалеку от села находятся кладбище и сибиреязвенный скотомогильник.
В селе пять улиц — Колхозная, Набережная, Песочная, Центральная и Школьная.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Агрызского района